El nombre Luis Valdez puede referirse a:
 Luis Valdez Farías (1979-), político peruano, Congresista por La Libertad.
 Luis Valdez Villacorta (1938-), empresario y político peruano;
 Luis Valdez (1940-), director de cine estadounidense;
 Luis Valdez (1976-), escritor mexicano;
 Luis Valdez, nombre falso utilizado por el beisbolista dominicano Jairo Asencio (1984-) hasta 2010.